Bruner se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Lawrence Bruner
 Stephen Cole Bruner